Le psaume 140 peut désigner :
 le psaume 140 (139) : psaume 140 selon la numérotation hébraïque, psaume 139 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 141 (140) : psaume 141 selon la numérotation hébraïque, psaume 140 selon la numérotation grecque.